Banco de semillas puede referirse al:

Banco de semillas o Banco de germoplasma, término usado en conservación de los recursos genéticos vegetales.
 Banco de semillas (Ecología), referido a las semillas que se hallan en el suelo.